Bercial de Zapardiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bercial de Zapardiel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Bercial de Zapardiel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar